Карен Далтон:
 Далтон, Карен (род. 1961) — австралийская баскетболистка и тренер.
 Далтон, Карен (1937—1993) — американская певица, гитаристка и банджоистка.